Соаве:

 Соаве — коммуна в Италии.
 Соаве — сорт белого сухого вина.